Stassi steht für:

 Fabio Stassi (* 1962), italienischer Schriftsteller.
 Stassi (Dorf), Ortschaft in der ukrainischen Oblast Poltawa